Irina Wladimirowna Palina (; * 15. Januar 1970 in Moskau) ist eine russische Tischtennisspielerin. Bei Europameisterschaften kam sie mehrmals in Medaillenränge.

Erfolge 
1987 wurde Palina Europameisterin der Jugend. Von 1989 bis 2007 vertrat sie Russland neun Mal bei Europa- und zehnmal bei Weltmeisterschaften. Zudem qualifizierte sie sich viermal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bei der Europameisterschaft 1990 und 1994 erreichte sie jeweils mit Jelena Timina das Finale im Doppel. 1992, 2002, 2003 und 2005 kam sie ins Doppel-Halbfinale, die letzten dreimal mit Svetlana Ganina. Mit der russischen Mannschaft holte sie 1994 den EM-Titel und 2007 Silber.

1995 und 2003 erreichte sie bei der Weltmeisterschaft im Doppel das Viertelfinale, ebenso wie bei den Olympischen Sommerspielen 1992 und 1996.

Deutschland 
Von 1993 bis 1997 spielte Palina beim ungarischen Spitzenklub Statisztika Budapest, mit dem sie in dieser Zeit fünfmal in Folge ungarischer Mannschaftsmeister und zweimal Europapokalsieger wurde. Dann wechselte sie in die deutsche Bundesliga zum Berliner TSC – später 3B Berlin, heute Ttc berlin eastside. Mit einer einjährigen Unterbrechung, als sie 2006/2007 beim DJK TuS Holsterhausen aktiv war, spielt sie dort noch heute (2. Mannschaft, Oberliga) und arbeitet als Trainerin (2010).

Privat 
Palina hat zwei Töchter (* 2001 und * 2004). Lilia, die ältere, spielt mit der zweiten Mannschaft von Ttc berlin eastside in der Oberliga und kam im März 2017 auch in der Bundesliga zum Einsatz.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Europameisterschaften der Erwachsenen (abgerufen am 11. Januar 2016)

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tischtennisspieler (Russland)
Olympiateilnehmer (Russland)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1970
Frau